Orlja (Stolac, BiH), bivše samostalno naselje u općini Stolac, BiH
 Orlja (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja, Crna Gora
 Orlja (Pirot, Srbija), naselje u općini Pirot, Srbija